Батуры  — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Батуры — деревня в Воложинском районе Минской области.
 Батуры — деревня в Крупском районе Минской области.

Россия 
 Батуры — деревня в составе города Краснокамск Пермского края.
 Батуры — село в Нытвенском районе Пермского края.